Дам'ян Ланса, Дам'ян Енріке Ланса Мояно (ісп. Damián Enrique Lanza Moyano, нар. 10 квітня 1982, Куенка, Еквадор) — еквадорський футболіст.
 Карлос Ланса (ісп. Carlos Lanza, нар. 15 травня 1989, Таланга) — гондураський футболіст.